Ferdinando o Fernando Francesco d'Avalos (1490-1525), condottiero italiano e 5º marchese di Pescara
 Ferdinando Francesco d'Avalos (?-1648), 10º marchese di Pescara, 6º marchese del Vasto
 Ferdinando Francesco d'Avalos (1651-1672), 12º marchese di Pescara; Cavaliere dell'Ordine del Toson d'oro dal 1672, principe di Francavilla e gran camerario del Regno